Herrarnas -66 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 15 augusti 2004 i Aten i mässhallen Ano Liosia Olympic Hall.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Yahoo! Sports Aten 2004, resultat

Judo vid olympiska sommarspelen 2004